Daniela Sanzone – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Luigi Sanzone – ex calciatore italiano